Directions – album di Miles Davis del 1981
Directions – DVD dei Death Cab for Cutie del 2006
Directions – cortometraggio del 2015 diretto da Chase Tarca
 Directions - Tutto in una notte a Sofia (Posoki; Посоки) – film del 2017 diretto da Stephan Komandarev